Krzyżanowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Krzyżanowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Krzyżanowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Krzyżanowo, village de la voïvodie de Poméranie